Polewaja () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji

Miejscowości 
 Polewaja – wieś w obwodzie briańskim
 Polewaja – wieś w obwodzie kostromskim
 Polewaja – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Polewaja – wieś w Mari El
 Polewaja – wieś w Kraju Permskim
 Polewaja – wieś w obwodzie saratowskim
 Polewaja – wieś w obwodzie twerskim
 Polewaja – wieś w obwodzie tulskim
 Polewaja – wieś w obwodzie włodzimierskim

Rzeki 
 Polewaja – dopływ Siewieruszki w dorzeczu rzeki Czusowaja
 Polewaja – rzeka w obwodzie leningradzkim i w Finlandii

Strony ujednoznaczniające